La XIX Copa de España è stata la 19ª edizione della coppa nazionale di football americano, organizzata dalla FEFA.

Squadre partecipanti

Tabellone

Primo turno Wild Card

Secondo turno Wild Card

Semifinali

Finale

Verdetti 
   Vincitori della XIX Copa de España

Note

Voci correlate 
Campionato spagnolo di football americano
Copa de España (football americano)
LNFA Serie A 2014
LNFA Serie B 2014
LNFA Femenina 2014
V Copa de España femenina (football americano)

Collegamenti esterni 
 

 2014